Kloster Saalfeld steht für:
 Benediktinerabtei Saalfeld in Thüringen
 Franziskanerkloster Saalfeld (Thüringen)
 Franziskanerkloster Saalfeld (Ostpreußen)